Der Dreiband-Weltcup 1994/1 war das 6. und damit letzte Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 6. bis zum 9. Januar 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im belgischen Gent statt. Der Dreiband-Weltcup zählte noch zur Turnierserie 1993.

Geschichte 
Im letzten Weltcup-Turnier des Jahres 1993, welches aus Termingründen erst Anfang Januar 1994 durchgeführt wurde, wurden die zu vergebenen Punkte wieder um 50 % erhöht. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Torbjörn Blomdahl bereits den Gesamtweltcup zum vierten Mal gewonnen. Doch durch seine Auftaktniederlage gegen seinen holländischen Clubkameraden Raimond Burgman und dem Sieg von Raymond Ceulemans gegen den spanischen Jungstar Daniel Sánchez war jetzt der Belgier großer Favorit auf den Titel. Doch Ceulemans verlor gegen seinen jungen Landsmann Frédéric Caudron im Viertelfinale und musste jetzt hoffen, dass Sang Chun Lee nicht das Turnier gewinnt. Doch der in New York lebende, gebürtige Koreaner zeigte seine Klasse und holte sich mit seinem vierten Weltcup-Sieg den Gesamtweltcup 1993.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Christoph Pilss
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Tonny Carlsen
  Karsten Lieberkind

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 96 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 1
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Gent